Världsmästerskapet i fotboll 2018 spelades i Ryssland 14 juni–15 juli 2018, vilket beslutades av Fifas exekutivkommitté efter en omröstning i Zürich den 2 december 2010. Det var det 21:a världsmästerskapet i ordningen och vanns av Frankrike som besegrade Kroatien med 4–2 i finalen.

Urvalsprocess 
Den 29 oktober 2007 beslutade Fifa att slopa det tidigare så kallade rotationssystemet som infördes år 2000, vilket om det använts skulle inneburit att turneringen spelats antingen i Nordamerika eller Oceanien. Däremot får turneringen inte arrangeras på en kontinent inom 10 år från det att den arrangerats där. 

I februari 2009 skulle en intresseanmälan både för 2018 och för 2022 års turnering vara inlämnad, och en formell ansökan om att få arrangera skulle vara gjord senast 16 mars 2009.

Omröstningen 

Mexiko och USA anmälde var för sig från början men drog senare tillbaka sina ansökningar (USA ansökte om 2022 års VM). Den 2 december 2010 arrangerades den slutgiltiga omröstningen i Zürich i Schweiz där Ryssland valdes till arrangörsland. Övriga kandidater var Belgien/Nederländerna, England och Portugal/Spanien.

Kvalspel 

Totalt 32 lag kvalificerade sig till mästerskapet utifrån kvalspel i respektive federation. Lottningen ägde rum 25 juli 2015. Kvalturneringarna påbörjades under hösten 2015 och avslutades i november 2017.

För första gången sedan 1958 lyckades inte de fyrfaldiga världsmästarna Italien kvalificera sig till VM. Även de trefaldiga silvermedaljörerna Nederländerna (första gången sedan 2002), USA (första gången sedan 1986), Elfenbenskusten (första gången sedan 2002) samt lite oväntat nog Chile (första gången sedan 2006) lyckades inte heller kvalificera sig. Bland de afrikanska länder som var med i det föregående VM:et lyckades endast Nigeria kvalificera sig.

Kvalificerade lag

Spelorter 
Mästerskapet avgjordes på tolv arenor i elva städer. Elva av arenorna ligger i Europa. Den tolfte, Jekaterinburg Arena, ligger i Asien.

Arenabeteckningarna följer den överenskommelse som träffats mellan Fifa och VM:s ryska organisationskommitté att officiellt användas för detta världsmästerskap.

Domare 
I mars 2018 släppte Fifa en lista på 35 huvuddomare som skulle döma i mästerskapet. För första gången på 80 år var ingen engelsk huvuddomare uttagen till ett världsmästerskap; senast det hände var vid VM i Frankrike 1938.

Videodomarsystem (VAR) 
Fifa meddelade i mars 2018 att för första gången någonsin i ett världsmästerskap skulle ett videodomarsystem användas. Detta för att hjälpa huvuddomaren med granskning av svårbedömda situationer. VAR står för Video Assistant Referee och systemet hade tidigare använts i ligor som Serie A och Bundesliga. Det utvecklades i början av 2010-talet i Nederländerna. Den tidigare elitdomaren Raymond van Meenen, då anställd i det nederländska förbundet och 2018 chef för Feyenoords akademi, var en av pionjärerna och nyckelfigurerna.

Spelartrupper 

Lagen bestod av maximalt 23 spelare varav 3 målvakter. Samtliga lag skulle före turneringens start skicka in en provisorisk lista till Fifa, dock senast den 14 maj 2018. De definitiva anmälningslistorna skulle ha inkommit till Fifa senast den 4 juni 2018.

Lottning 
Lottningen skedde den 1 december 2017 i Moskva. De 32 kvalificerade lagen lottades då in i åtta grupper bestående av fyra lag i varje grupp. Alla lag, utom Ryssland, seedades utifrån placeringen i Fifas världsranking för herrar i oktober 2017. Som värdland var Ryssland placerat i seedningsgrupp 1 samt grupp A.

Seedning

Gruppindelning

Gruppspel 

Gruppspelet avgjordes mellan 14 och 28 juni och bestod av totalt 48 matcher där alla i varje grupp möts en gång. Segraren och laget som hamnar på andraplats i gruppspelet avancerar till utslagsspelet. Tabellplaceringen av lagen i varje grupp baseras på:
 Poängen i alla gruppmatcher, med 3 poäng vid vinst, 1 poäng vid oavgjort och 0 poäng vid förlust.
 Målskillnad i alla gruppmatcher
 Gjorda mål i alla gruppmatcher
 Poäng i matcherna mellan likaplacerade lag
 Målskillnad i matcherna mellan likaplacerade lag
 Gjorda mål i matcherna mellan likaplacerade lag
 Fair play-poäng (minst antal gula och röda kort)
 Lottdragning

I grupp H slutade Japan och Senegal på samma poäng, samma målskillnad, lika många gjorda mål och med oavgjort i det inbördes mötet. Därför avgjorde lagens Fair play-poäng och Japan hade färre varningar än Senegal och kom på andraplats i gruppen, medan Senegal blev utslaget ur VM. Det var första gången som Fair play-poäng avgjorde ett gruppspel i fotbolls-VM.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel 

Utslagsspelet inleds den 30 juni och avslutas med finalen den 15 juli. I detta andra steg av VM spelas totalt fyra omgångar – åttondelsfinal, kvartsfinal, semifinal och final. Förlorande lag i varje match är utslaget; förlorarna i semifinalerna möts i match om tredjepris. Oavgjort resultat vid full matchtid följs av två 15-minuters förlängningsperioder för att kora en vinnare. Om matchresultatet fortfarande är oavgjort, avslutas matchen med en straffsparksläggning.

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Statistik

Målskyttar

Utmärkelser 
Utmärkelserna vid VM delades ut till landslag och individuella spelare efter mästerskapets slut. Ärligt Spel-priset kunde enbart delas ut till ett av de 16 lagen som kvalificerade till utslagsspelet.

All-Star Team

Referenser

Anmärkningar

Externa länkar 
 Officiell webbplats
 https://www.fotboll.com/vm-2018
 Spelschema på svenska
 Resultat på RSSSF